Суперкубок Бельгии по футболу 1996 () — 18-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1995/96 «Брюгге» и финалист Кубка Бельгии 1995/96 «Серкль Брюгге». Встреча состоялась 14 января 1997 года в Брюгге, на стадионе Ян Брейдел.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1997
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Серкль Брюгге»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1996 году
События 14 января
Январь 1997 года
Спортивные соревнования в Брюгге
Спорт в Бельгии в 1997 году
Футбол в Европе в 1996 году